Herrarnas 50 meter bröstsim vid världsmästerskapen i simsport 2022 avgjordes mellan den 20 och 21 juni 2022 i Donau Arena i Budapest i Ungern.

Amerikanska Nic Fink tog guld efter ett lopp på 26,45 sekunder, vilket blev ett nytt amerikanskt rekord. Silvret togs av italienska Nicolò Martinenghi och bronset av amerikanska Michael Andrew.

Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:

Resultat

Försöksheat
Försöksheaten startade den 20 juni klockan 09:00.

Semifinaler
Semifinalerna startade den 20 juni klockan 18:34.

Final
Finalen startade den 21 juni klockan 19:11.

Referenser

Världsmästerskapen i simsport 2022